Dades de la Temporada 1998-1999 del RCD Espanyol.

Fets Destacats 
 5 de juliol de 1998: Copa Intertoto: Boby Brno 5 - Espanyol 3
 11 de juliol de 1998: Copa Intertoto: Espanyol 2 - Boby Brno 0
 18 de juliol de 1998: Copa Intertoto: AJ Auxerre 1 - Espanyol 1
 25 de juliol de 1998: Copa Intertoto: Espanyol 1 - AJ Auxerre 0
 2 d'agost de 1998: Pretemporada: Everton FC 2 - Espanyol 0, Standard de Lieja 0 - Espanyol 0
 8 d'agost de 1998: Pretemporada: Coventry City FC 1 - Espanyol 1
 16 d'agost de 1998: Torneig Ciutat de Barcelona: Espanyol 0 - Atlètic de Madrid 0, l'Espanyol campió per penals
 21 d'agost de 1998: Pretemporada: FC Juventus 0 - Espanyol 1
 15 de novembre de 1998: Lliga: Reial Saragossa 0 - Espanyol 3
 20 de gener de 1999: Copa: Espanyol 4 - Reial Valladolid 2
 13 de febrer de 1999: Lliga: Atlètic de Madrid 1 - Espanyol 2
 24 de febrer de 1999: Copa: Espanyol 1 - Atlètic de Madrid 4
 11 de maig de 1999: Copa Catalunya: Espanyol 2 - UE Lleida 1
 23 de maig de 1999: Lliga: Espanyol 4 - UD Salamanca 0

Resultats i Classificació 
 Lliga d'Espanya: Setena posició amb 61 punts (38 partits, 16 victòries, 13 empats, 9 derrotes, 49 gols a favor i 38 en contra).
 Copa d'Espanya: Quarts de final. Eliminà el Reial Valladolid a vuitens de final però fou derrotat per l'Atlètic de Madrid a quarts de final.
 Copa Catalunya:  Campió. Derrotà la UE Figueres a semifinals i la UE Lleida a la final.
 Copa Intertoto de la UEFA: Semifinals. Eliminà el Boby Brno i l'AJ Auxerre, però fou derrotat pel València CF a semifinals.

Plantilla

Referències 

Temporades del RCD Espanyol
Competicions futbolístiques del 1998
Competicions futbolístiques del 1999
Competicions esportives del 1998 a Catalunya
Competicions esportives del 1999 a Catalunya